Кум може да се отнася за:

 кум (ж.р. кума́) – български и славянски термин за семейни връзки:
 (традиционно) духовен баща на младоженци и кръстник (ж.р. кръстница) на децата им
 (остар.) баща на кръстено дете спрямо кръстника и кръстницата
 (съвременно) свидетел при граждански брак
 Кум – свещен град в Иран, главен град на област (остан) Кум
 Кум – села в Азербайджан (1), Таджикистан (1), Франция (1)
 Кум – oбласт (остан) в Иран с център гр. Кум